Basilica di Notre-Dame - basilica di Alençon
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Avioth
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Cléry-Saint-André
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Fourvière
 Basilica di Notre-Dame – basilica di L'Épine
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Le Folgoët
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Montréal
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Nizza
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Orcival
 Basilica di Notre-Dame – basilica di Saigon